Carlo Vanzina (1951-2018) – regista e sceneggiatore italiano
 Enrico Vanzina (1949) – sceneggiatore italiano, fratello di Carlo
 Stefano Vanzina (1915-1988) – regista e sceneggiatore italiano, padre di Carlo e Enrico